Тефт () — город в центральном Иране, в провинции Йезд. Административный центр шахрестана . По данным переписи 2006 года население города составляло 15 329 человек.

Этимология 
Доктор Мохаммад Ибрахим Бастани-Паризи (Mohammad Ibrahim Bastani Parizi), историк и автор большинства современных трудов по истории Ирана, название города «Тефт» связывает с жарой, пустыней. Слово «тефт» в большинстве словарей означает: «горячий, тёплый, с высокой температурой». В книге Гияс (Гийас), изданной в Индии, Тефт упоминается как корзина, наполненная цветами и фруктами. Можно сказать, с учётом географических условий, последнее представляется более согласующимся с расположением города Тефт. Подобная концепция также была — это мелкие круглые корзины из палочек или листьев с плодами помещёнными в неё. Поэтому «тефт» определяют как «корзина с фруктами».

История 
Первые упоминания о городе Тефт относятся к XV веку.

Климат 
Город известен своим приятным климатом, водой и выращиванием фруктов, особенно граната и винограда. Сухое русло, заполняемое сезонно, делит город пополам на два соперничающих квартала — Гермсир и Сардсир.
В переводе с персидского  — гермсир означает «тёплая область» или «летнее пастбище»;  — сардсир означает «холодная область» или «зимнее пастбище»

Достопримечательности 
 Гора Орёл. Напоминает сидящего со сложенными крыльями орла.
 Комплекс Шах Вали. Включает в себя историческую площадь, мечеть, мавзолей, место для хранения воды, рынок и школу. Мечеть «Ханш Бегум» построена шахом Тахмасп в честь сестры.
 Ледник Тезерджан.
 Гора Арнан (Arnan).
 Водяная мельница.
 Историческая деревня Ислами (Фрашах) (Eslamieh [Frashah]).
 Замок Ислами (Eslamieh).
 Рынок Тафт.
 Водяная мельница в Ислами (Eslamieh ).
 Историческая деревня Муртаза Али.
 Пещера в Ислами (Eslamieh).
 Сад Али Наки Хан.
 Сад Гольшан.
 Фонтан Тамхр (Tamhr).
 Замок Шавази (Shavazi).
 Мавзолей шейха Али Блиман (Ali Blyman).
 Старый платан в Ислами (Eslamieh).
 Старые дома.
 Мечеть Бидакид (Bydakhvyd).
 Караван-сарай Дехшир (Dehshir).
 Мавзолей шейха Джонаид Туран.
 Хранилище воды в горах (дорога десятке).
 Хранения воды Бралсвих (Bralsvyh).
 Мечеть Ислами (Eslamieh).
 Мечеть Tzrjan.
 Мечеть Надушан (Nadooshan).
 Замок Надушан Nadooshan.
 Воздушный Замок Пехлеван. Расположен юго-западнее Тафта, на дороге ведущей в долину Гаан и на гору Милак. Замок возведён в доисламский период в труднодоступной местности; главный материал, использовавшийся при строительстве — кирпич. Во внутренней территории замка всё ещё различимы руины ветряных мельниц.
 Водопад Дарахгахан (Darah Gahan) в долине Гаан.

Примечания

Литература 
 

Города Йезда